Кумецький Віктор Володимирович (1973—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кумецький Михайло Андрійович (1867—1943) — український поет родом з Холмщини.